Voices in My Head – EP dei Riverside del 2005
 Voices in My Head – singolo di Ashley Tisdale del 2018